Topolje je naseljeno mjesto u Republici Hrvatskoj u Zagrebačkoj županiji. Nalazi se u sastavu grada Ivanić-Grada. Naselje se proteže na površini od 31,45 km². Prema popisu stanovništva iz 2001. godine Topolje ima 117 stanovnika koji žive u 44 kućanstva. Gustoća naseljenosti iznosi 3,72 st./km².

Stanovništvo 

Naselja u Zagrebačkoj županiji